Dylan Moscovitch est un patineur artistique canadien né le  à Toronto. Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi et y remporte une médaille d'argent lors de l'épreuve par équipes. Il est aussi médaillé d'argent avec Kirsten Moore-Towers en couples aux Championnats des 4 continents 2013. Depuis la saison 2014-2015, il est associé à Lubov Ilyushechkina.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Kyra Moscovitch (3 saisons : 2006-2009)
 Kirsten Moore-Towers (5 saisons : 2009-2014)
 Liubov Ilyushechkina (4 saisons : 2014-2018)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique canadien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique canadien
Naissance à Toronto
Naissance en septembre 1984